Эстра́да () — испанская фамилия. Среди носителей:
 Эстрада, Альваро Флорес (1766—1853) — испанский экономист и политический деятель.
 Эстрада, Андрес (род. 1967) — колумбийский футболист, полузащитник.
 Эстрада, Вальтер (1930—2007) — уругвайский шахматист.
 Эстрада, Дани (род. 1987) — испанский футболист.
 Эстрада, Джейсон (род. 1980) — американский боксёр-профессионал.
 Эстрада, Джозеф, более известен как Джозеф Эхерсито Эстрада (род. 1937) — филиппинский киноактёр, вице-президент (1992—1998), 13-й президент Филиппин (1998—2001).
 Эстрада, Джон (род. 1973) — филиппинский актёр.
 Эстрада, Джонатан (род. 1983) — колумбийский футболист.
 Эстрада, Джонни (род. 1976) — американский бейсболист, кэтчер, обладатель «Серебряной биты» (2004).
 
 Эстрада, Карлос (род. 1961) — колумбийский футболист.
 Эстрада, Микаэль (род. 1996) — эквадорский футболист.
 Эстрада, Райан — художник, публикующий свои работы в Интернете.
 Эстрада, Рой (род. 1943) — американский бас-гитарист и бэк-вокалист.
 Эстрада, Франсиско (1948—2019) — мексиканский бейсболист и тренер.
 Эстрада, Хорхе Иван (род. 1983) — мексиканский футболист.
 
 Эстрада, Хуан Альберто (1912—1985) — аргентинский футболист.
 Эстрада, Хуан Франсиско (род. 1990) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Эстрада, Хуан Хосе (1963—2015) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Эстрада, Шон (род. 1985) — американский боксёр.
 Эстрада, Энрике (1890—1947) — мексиканский военный деятель, секретарь национальной обороны (1920—1922).
 Эстрада, Эрик (род. 1949) — американский актёр.

Составные фамилии 
 Эстрада Вадо, Хосе Долорес (1792—1868) — национальный герой Никарагуа.
 Лопес Эстрада, Карлос (род. 1988) — американский режиссёр мексиканского происхождения.
 Мартинес Эстрада, Эсекиель (1895—1964) — аргентинский писатель.
 Эстрада Кабрера, Мануэль (1857—1924) — гватемальский политик, президент и диктатор Гватемалы.
 Эстрада Кинтерос, Марко Андрес, (; р. 1983) — чилийский футболист, левый защитник французского клуба «Монпелье» и сборной Чили.
 Эстрада Моралес, Хуан Хосе (1872—1967) — президент Никарагуа (1910—1911).
 Эстрада Пальма, Томас (; 1832—1908) — кубинский политик, первый президент Кубы (1902—1906).
 Эстрада Перес, Даниэль (1947—2003) — перуанский политик, мэр Куско (1984—1986, 1990—1995).
 Эстрада Фелис, Хенаро (; 1887—1937) — мексиканский журналист и дипломат.
 Эстрада Хименес, Орасио (род. 1975) — венесуэльский бейсболист, выступающий в Главной лиге бейсбола.

Топонимы 
 Ла-Эстрада — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия.
 Мойяуа-де-Эстрада — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас.
 Хенераль-Энрике-Эстрада — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас.

См. также 
 Эстрада — вид сценического искусства.